Arçay se poate referi la:
Arçay, localitate în departamentul Cher, Franța
Arçay, localitate în departamentul Vienne, Franța